Ротан:

 Ротан — рыба семейства головешковых, представитель рода головешек.
 Ротан, Густав (1822—1890) — французский дипломат и писатель.
 Ротан, Ян (1785—1853) — генерал Общества Иисуса (иезуиты), двадцать первый по счёту глава ордена.

См. также 
 Ротань